

Ігнатовка — присілок, Дмитровський міський округ, Московська область
 Ігнатовка — присілок, Чишминський район, Башкортостан